Brzeście ist der Name folgender Orte in Polen:

in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Brzeście (Bliżyn)
 Brzeście (Kluczewsko)
 Brzeście (Pińczów)
 Brzeście (Radków)
 Brzeście (Wodzisław)
in der Woiwodschaft Masiowien:
 Brzeście (Baboszewo)
in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Brzeście (Żórawina) (ehemals Liebethal, Kreis Breslau/Schlesien)
in der Woiwodschaft Westpommern:
 Brzeście (Sławno) (ehemals Hohenzollerndorf, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch:

 Brzeście Małe
 Brzeście Nowe